Блиньи-сюр-Уш:

 Блиньи-сюр-Уш — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Блиньи-сюр-Уш — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор.